Парламентские выборы в Молдавии — выборы Парламента Молдавии (Республики Молдова) проводятся, согласно 63-й статье Конституции Молдавии, раз в четыре года.   

В случае невозможности формирования Правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить Парламент (Статья 85, Роспуск Парламента, Конституция Республики Молдова).

 Парламентские выборы в Молдавии (1994) 
 Парламентские выборы в Молдавии (1998) 
 Парламентские выборы в Молдавии (2001) 
 Парламентские выборы в Молдавии (2005) 
 Парламентские выборы в Молдавии (апрель 2009) 
 Парламентские выборы в Молдавии (июль 2009)
 Парламентские выборы в Молдавии (2010)
 Парламентские выборы в Молдавии (2014)
 Парламентские выборы в Молдавии (2019)
 Парламентские выборы в Молдавии (2021)

Примечания 

Парламентские выборы в Молдавии